Building pode ser:

Listed building
GE Building
MetLife Building
Empire State Building
Condé Nast Building
Singer Building
Dominion Building
The Trump Building

Desambiguação